

Села 
 Олексіївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада
 Олексіївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)